Сорневі́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 45 км на південний схід від Меца, 19 км на схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 332,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сорневіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сорневіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сорневіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сорневіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сорневіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель